Aimable Pluchard, dit Aimable (1922-1997), un accordéoniste et acteur français.

 Pluchard, le premier épisode de la première saison de la série télévisée française Allô Police.